Ле-Тампль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Ле-Тампль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда